Der Name Grandvaux bezeichnet
eine ehemalige Gemeinde und Ortschaft in der Gemeinde Bourg-en-Lavaux im Kanton Waadt, Schweiz, siehe Grandvaux VD
eine Gemeinde im Département Saône-et-Loire, Frankreich, siehe Grandvaux (Saône-et-Loire)